

Letteratura
 Lycidas – elegia pastorale di John Milton

Musica
 Lycidas – personaggio de L'Olimpiade, libretto d'opera di Metastasio

Zoologia
 Lycidas – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Battus lycidas – farfalla della famiglia Papilionidae
 Orecta lycidas – farfalla della famiglia Sphingidae